Leveaux ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Leveaux (1810–1893), französischer Schriftsteller und Literaturgeschichtler
 Amaury Leveaux